Kaliber – etichetta discografica indipendente di musica elettronica creata da John Dahlbäck nel 2006 per pubblicare le produzioni personali sotto con l'alias di "Kaliber"
 Kaliber 44 – gruppo hip-hop polacco formato nel 1993 da Piotr Łuszcz, Marcin Marten e Michał Marten